Список риб Угорщини неповний і включає в себе 90 видів риб, які можна знайти у територіальних водах Угорщини.

A 
 Abramis brama
 Acipenser nudiventris
 Acipenser ruthenus 
 Acipenser stellatus 
 Acipenser sturio 
 Alburnoides bipunctatus
 Alburnus alburnus 
 Alburnus chalcoides 
 Ameiurus melas 
 Ameiurus nebulosus 
 Archocentrus multispinosus
 Aspius aspius

B 
 Ballerus ballerus 
 Ballerus sapa 
 Barbatula barbatula
 Barbus barbus 
 Barbus meridionalis
 Barbus petenyi 
 Blicca bjoerkna '
 C 
 Carassius auratus auratus Carassius carassius  Carassius gibelio  Chondrostoma nasus  Clarias gariepinus  Cobitis taenia  Coregonus albula  Coregonus oxyrinchus  Coregonus peled  Cottus gobio  Cottus poecilopus Ctenopharyngodon idella Cyprinus carpio carpio  E 
 Esox lucius  Eudontomyzon danfordi Eudontomyzon mariae  Eudontomyzon vladykovi  G 
 Gambusia affinis  Gambusia holbrooki  Gasterosteus aculeatus aculeatus Gobio gobio  Gymnocephalus baloni Gymnocephalus cernua  Gymnocephalus schraetser  H 
 Hucho hucho  Huso huso  Hypophthalmichthys molitrix Hypophthalmichthys nobilis  I 
 Ictalurus punctatus  Ictiobus bubalus  L 
 Lepomis gibbosus  Leucaspius delineatus Leuciscus idus  Leuciscus leuciscus Lota lota  M 
 Micropterus salmoides Misgurnus fossilis  Mylopharyngodon piceus  N 
 Neogobius fluviatilis  O 
 Oncorhynchus mykiss  P 
 Pelecus cultratus  Perca fluviatilis  Perccottus glenii  Phoxinus phoxinus  Poecilia reticulata  Poecilia sphenops  Polyodon spathula  Proterorhinus semilunaris Pseudorasbora parva  R 
 Rhodeus amarus Romanogobio albipinnatus Romanogobio kesslerii  Romanogobio uranoscopus  Romanogobio vladykovi  Rutilus rutilus  S 
 Sabanejewia aurata aurata Sabanejewia bulgarica  Salvelinus fontinalis  Sander lucioperca  Sander volgensis  Scardinius erythrophthalmus Silurus glanis  Squalius cephalus  T 
 Thymallus thymallus  Tinca tinca  U 
 Umbra krameri  V 
 Vimba vimba  X 
 Xiphophorus hellerii Z 
 Zingel streber  Zingel zingel''

Примітки

Література 

 Jeitteles, L. H., 1862: Prodromus Faunae Vertebratorum Hungariae superioris. Beiträge zur näheren Kenntniss der Wirbelthiere Ungarn's. Verhandlungen der K.-K. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien v. 12: 244—314, Pls. 1-2, 10-11.

Посилання 
 FAO - National Aquaculture Sector Overview - Hungary  

Угорщина
Риби Угорщини
риби